Il singolare del Kremlin Cup 2003 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2003.

Magdalena Maleeva era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Dinara Safina.

Anastasija Myskina ha battuto in finale 6–2, 6–4  Amélie Mauresmo.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Jennifer Capriati (secondo turno)
  Amélie Mauresmo (finale)
  Elena Dement'eva (semifinali)
  Anastasija Myskina (campionessa)

  Magdalena Maleeva (primo turno) 
 Nadia Petrova (primo turno) 
 Vera Zvonarëva (quarti di finale) 
 Meghann Shaughnessy (primo turno)

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Kremlin Cup 2003